Gai Apuleu Saturní, comissionat romà pel senat el .
 Luci Apuleu Saturní, pretor el .
 Luci Apuleu Saturní, tribú de la plebs el  i el , net de l'anterior.
 Luci Apuleu Saturní, propretor a Macedònia el .